Fabriczy János (1800–1865) megyei főmérnök
 Fabriczy János (1845–1893) tanár